Междунаро́дный фонети́ческий алфави́т для каза́хского языка́ показан в данной таблице:

См. также 
 Казахская литература
 Заимствования в казахском языке
 Арабизмы в казахском языке

Литература

Примечания 

 Транслитерация неславянской письменности: Казахский (pdf-документ)
 ALA-LC Romanization Tables. Non-Slavic Languages (in Cyrillic Script)
 Новости QazAqparat на латинице
 ​Новые правила для нового алфавита

Фонетика казахского языка
Таблицы МФА
Письменности на основе арабского алфавита
Казахский алфавит
Кириллические алфавиты
Алфавиты на основе латинского
Письменность тюркских народов